Ізра — місто в Сирії, адміністративний центр друзької общини.
 Ізра — нохія у Сирії, що входить до складу мінтаки Ізра мухафази Дар'а.
 Ізра — мінтака у Сирії, що входить до складу мухафази Дар'а.
 Ізра — озеро в масиві Солоні гори у Словаччині.
 Ізра — річка, права притока Роняви, протікає в округах Кошиці-околиця і Требишів.